Бразилія — термін, що має декілька значень

 Бразилія — країна у Південній Америці
 Бразилія (1985) — британський фільм Террі Гілліама
 293 Бразилія — астероїд головного поясу, відкритий 20 травня 1890 року Огюстом Шарлуа.